Valença do Piauí (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Piauí
 Valença do Piauí (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Piauí